Отто Кайзер ( 8 мая 1901 года — 7 июня 1977 года) — австрийский фигурист, выступавший  в парном разряде. В паре с Лилли Шольц, он — серебряный  призёр зимних Олимпийских игр в  Санкт-Морице,  чемпион мира 1929 и четырёхкратный  чемпион Австрии.

Результаты выступлений

Ссылки 

 Профиль на sports-reference.com 

Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1928 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1928 года
Фигуристы Австрии